Tomodachi steht für folgendes:
 Anime no Tomodachi: eines der ältesten Manga- und Anime-Vereine Deutschlands.
 Tomodachi Life: ein Japanisches Lebensimulationsspiel
 Operation Tomodachi: eine Hilfsoperation der Streitkräfte der Vereinigten Staaten